Финал Кубка шотландской лиги 1991 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1991/92, состоявшийся 27 октября 1991 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Хиберниан» и «Данфермлин Атлетик». Обладателями трофея стали футболисты эдинбургского коллектива, одолевшие своих оппонентов со счётом 2:0 благодаря голам Томми Макинтайра и Кита Райта.

Путь к финалу

«Хиберниан»

«Данфермлин Атлетик»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1991
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Данфермлин Атлетик»
Футбол в Европе в 1991 году
События 27 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 1991 года
Спорт в Великобритании в 1991 году